Belle Époque oder Belle Epoque steht für:

 Belle Époque, Epoche der Malerei um 1900
 Belle Epoque (Band), französische Band
 Belle Epoque (Film), spanisch-portugiesischer Film von Fernando Trueba (1992)
 Belle Époque (Miniserie), französisch-kanadische Fernsehserie (1995)